Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1890 se dispute du 10 au .

EM Mayne, tenante du titre, remporte le Challenge round.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw dans le Challenge Round.

En double mixte, la paire EM Mayne et Dudley Webb enlève le titre.

Faits marquants 
Ce tournoi s'est disputé à Sydney du 10 au .

EM Mayne, tenante du titre, remporte le Challenge round.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw dans le Challenge Round.

En double mixte, la paire EM Mayne et Dudley Webb enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau 
La championne en titre 1889, EM Mayne, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double

Tableau 
Championne en titre 1889, la paire EM Mayne - Mabel Shaw est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double mixte

Tableau 
Championne en titre 1889, la paire Eliza Fitzgerald - Robert Fitzgerald est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1890
Sydney
1890 en Océanie
Mai 1890